Parafia Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach – parafia polskokatolicka
 Parafia Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach – parafia rzymskokatolicka